Akasha, dite , est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice, première des vampires dans les Chroniques des vampires. Elle fait une apparition assez brève, quoique remarquable, dans Lestat le vampire (1985) et joue un rôle prépondérant dans La Reine des damnés (1988). Elle est interprétée au cinéma par la chanteuse Aaliyah dans le film La Reine des damnés (2002).

Biographie de fiction

Vie humaine 
Il y a environ  ans, Akasha, une femme aux yeux noirs et aux cheveux noirs, née à Uruk en Mésopotamie, est choisie pour femme par Enkil, le roi du pays de Kemet (ancienne Égypte). En voulant imposer sa loi par la violence aux médiums Maharet et Mekare, elle s'attire l'ire de l'esprit Amel, qui profite d'une tentative d'assassinat contre elle pour la posséder. Cette possession devient une damnation permanente, car l'esprit s'aperçoit qu'il ne peut plus quitter ce corps, habité à l'instant de sa mort.

Vie de vampire 
Akasha, revenue à elle, fait immédiatement de son mari Enkil, blessé lui aussi au cours de la tentative d'assassinat, le deuxième vampire, et tous deux propagent cette malédiction lorsqu'ils remarquent que leur nouvelle soif de sang et leur sensibilité au Soleil s'apaisent lorsque croît le nombre de ceux qui portent ce fardeau. C'est alors que la mythologie égyptienne se mêle au monde d'Anne Rice, car Akasha se fera appeler la déesse Isis alors que son mari sera Osiris. Le dieu suprême Râ sera alors leur ennemi, puisqu'il représente le Soleil. Les vampires engendrés par Akasha et son mari seront la continuité des divinités jusqu'à la fin des anciennes croyances.

Akasha a engendré contre son gré Khayman, le serviteur principal du couple royal ; ce dernier devient le troisième vampire de la création. Elle transforme ensuite son amant Nebamun (qui se fait ensuite appeler Gregory Duff Collingsworth) dans le but de commander le Sang de la Reine, ensemble des vampires qu'elle a engendrés pour qu'ils suivent sa voie et combattent les rebelles du Premier Sang, engendrés par Khayman. Une quinzaine d'années après, elle transforme en vampire son fils Seth puis Rhoshamandes, mille ans plus tard.

Akasha est tuée par Maharet en 1985.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage d'Akasha a été interprété par : 
 Aaliyah dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction irakien
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Divinité d'un univers de fiction
Monarque de fiction
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1985

en:List of The Vampire Chronicles characters#Akasha